John Bloomfield kan syfta på bland andra:

* John Bloomfield (1793–1880), brittisk general
 John Bloomfield, 2:e baron Bloomfield (1802–1879), brittisk peer och diplomat